|}
Die Bahnstrecke Tornio–Rautuvaara ist eine Bahnstrecke in Finnland. Sie hat die russische Spurbreite von 1524 mm, eine Länge von 182,6 km und ist nicht elektrifiziert. Eigentümer der Strecke ist der finnische Staat. Betrieben wird die Strecke vom staatlichen Bahnunternehmen VR-Yhtymä.

Geschichte 
Die Strecke wurde etappenweise zwischen 1921 und 1973 erbaut.

 Eröffnung
Die Streckenabschnitte wurden wie folgt fertiggestellt:
 24.03.1922: Tornio–Kukkola
 01.01.1923: Kukkola–Karunki
 01.01.1926: Karunki–Korpikylä
 01.11.1927: Korpikylä–Aavasaksa
 01.09.1928: Aavasaksa–Kaulinranta
 03.01.1964: Kaulinranta–Pello
 01.12.1965: Pello–Sieppijärvi
 01.12.1966: Sieppijärvi–Kolari
 01.09.1967: Kolari–Niesa–Äkäsjoki
 01.04.1973: Niesa–Rautuvaara

 Verkehrseinstellung
 09.01.2005: Kolari–Niesa–Äkäsjoki
 09.01.2005: Niesa–Rautuvaara

Die Rautuvaara-Mine wurde 1988 geschlossen. Der letzte Zug erreichte am 28. August 2004 den Bahnhof Rautuvaara. Noch 2004 wurden Untersuchungen vorgenommen, um die 25 km lange Strecke Kolari–Äkäsjoki/Rautuvaara (wie 15 weitere Nebenstrecken des finnischen Netzes) stillzulegen.

2005 fand eine Erörterung statt, mit dem Ziel, Meinungen zum Erhalt oder zum Abriss der Strecke einzuholen. Die Gemeinde Kolario schlug vor, die Strecke zu erhalten, um das nahegelegene Skigebiet Ylläs zu erschließen. Diese Meinung wurde zwei Jahre später auch vom Generaldirektor des Verkehrsministeriums, Harri Cavén, vertreten.

Sanierungsarbeiten zwischen Pello bis Kolari begannen am 31. Mai 2010. Eingebaut wurden Betonschwellen und 60E1-Schienen. Die Überholung des Gleisoberbaus wurde 2011 abgeschlossen. Von den mehr als 300 Bahnübergängen bleiben etwa 110 in Betrieb.

Bergbauprojekt Pajala 

Aufgrund von Bergbauerweiterungen in Pajala auf schwedischer Seite sollte die Kolari-Strecke entweder von Kolari oder Äkäsjoki westlich des Flusses Muonionjoki weitergeführt werden. Der für den Bergbau erforderliche Schienengüterverkehr sollte 2012 aufgenommen werden. Der Transport wäre dann von Schweden nach Tapi und Sahavaara zum Hafen Kemi geleitet worden, um dort das Erz auf Schiffe zu verladen. Dies hätte erhebliche Investitionen, die Sanierung der bestehenden Gleise und Brücken sowie den Bau neuer Streckenabschnitte erfordert.

Im Sommer 2010 begannen die Planungen für die Wiedereröffnung und Renovierung des Abschnitts Kolari–Äkäsjoki. Die erste Inspektionsfahrt wurde am 26. Mai 2010 nach Äkäsjoki gefahren, nachdem die Strecke seit 2007 nach einer Brückeninspektionen nicht mehr befahren wurde, mit dem Ergebnis, dass das Gleis das Befahren mit Arbeitszügen ohne größere Sanierung ermögliche. Vor Beginn des möglichen Bergbaubetriebs der Pajala-Mine durch Northland Resources AB werde der Oberbau der Strecke erneuert. Die Planungen für die Wiedereröffnung des Abschnitts Kolari–Äkäsjoki wurden Ende September 2010 gestoppt, als Northland Resources AB beschloss, das Eisenerz der Mine zum Hafen von Narvik zu transportieren. Das Projekt wurde nicht weiter verfolgt.

Betrieb heute 
2013 verkehrten auf der Strecke nur dreimal pro Woche Nachtzüge von und nach Helsinki. Die Züge fuhren jeweils Donnerstags-, Samstags- und Sonntagmorgens über die Strecke und hielten unterwegs in Ylitornio und Pello. Noch am gleichen Tag ging es wieder nach Helsinki zurück. Diese Züge bedienen nicht den Bahnhof Tornio, sondern haben in der Stadt einen eigenen Haltepunkt Tornio Itäinen. Daneben gibt es Güterverkehr auf der ganzen Strecke.

2016 sind die Schnellzüge Richtung Helsinki mit Autotransportwagen, Schlafwagen und Bordrestaurant ausgestattet. In der Wintersaison gibt es in unterschiedlich Perioden zeitweise einen oder zwei Züge (davon täglich einen nach Pasila/Böle). Die Gegenzüge verkehren ebenfalls als Nachtzüge.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für Personen- und Güterzüge 80 km/h. 2008 gab es auf der Strecke 211 Bahnübergänge, wovon 17 mit Schranken gesichert waren sowie 194 ohne Schranken. 2016 waren es noch 134 Bahnübergänge, 22 mit Schranken gesichert und 112 ungesichert. 2008 wurden 1,1 Millionen Tonnen Güter über die Strecke transportiert, 2016 waren es 0,8 Millionen Tonnen.

Zwischen Bahnkilometer 976 und 977 wird der Polarkreis überquert, worauf auch heute noch ein Schild östlich der Gleise hinweist.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland
Bahnstrecke TornioKolari